Лео́н Гловацки́ (; 19 февраля 1928, Либеркур — 9 сентября 2009, Женева) — французский футболист и футбольный тренер, нападающий. Участник чемпионата мира 1954 года.

Биография 
Родился в Либеркуре в семье польских иммигрантов. Вырос в Эвен-Мальмезоне. С 14 лет работал подмастерьем. Тогда же начал играть в футбол. С 18-ти лет работал слесарем на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмери. Играл за заводскую футбольную команду. Спустя год он попал в состав клуба «Дуэ», а оттуда через два года перешёл в «Труа».

В 1952 году перешёл в «Реймс», в котором составил атакующее трио с Раймоном Копа и Брамом Аппелем. В 1953 году дебютировал в составе сборной Франции в игре с Люксембургом, завершившейся победой «трёхцветных» со счётом 6:1.

В 1954 году вошёл в заявку сборной на чемпионат мира. Сыграл в стартовой игре против Югославии, которую французы проиграли 0:1.

В 1956 году в составе Реймса дошёл до финала первого розыгрыша Кубка чемпионов.

С 1957 года играл за «Монако» и «Сент-Этьен». В 1960 году вернулся в «Реймс» по настоянию Раймона Копа, хотевшего играть вместе с ним.

После завершения игровой карьеры работал тренером «Дижона» и «Олимпика» из Авиньона.

Достижения 
 Реймс:
 Чемпион Франции: 1952/53, 1954/55, 1961/62
 Обладатель Латинского кубка: 1953
 Обладатель Трофея чемпионов: 1955

Примечания

Ссылки 
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на footballfacts.ru

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Дижон»